Windrush – rzeka w Anglii
 Windrush – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire